Чемитоквадже ():

 Чемитоквадже — поселок Лазаревского района города Сочи, Краснодарский край, Россия.
 Чемитоквадже — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 Чемитоквадже — река у Чёрного моря